Michaelis ist ein Familienname und eine Datumsbezeichnung für den 29. September.

Herkunft und Bedeutung 
Michaelis ist die volkstümliche Bezeichnung des Festes des hl. Michael am 29. September.

Bezeichnungen 
Nach Trägern des Namens Michaelis sind folgende Dinge benannt:
 die Michaeliskonstante, siehe auch Michaelis-Menten-Theorie
 die Michaelis-Menten-Theorie, Enzymkinetik
 die Michaelis-Raute, ein Bereich des Rückens der Frau

Familien 
Folgende adlige Familien bzw. Nobilitierungen Michaelis sind bekannt:

 Michaelis, nobilitiert in Preußen 1618
 Michaëlis von Engelsheimb, 1685 Reichsadelsstand
 Michaelis (preußisches Adelsgeschlecht), nobilitiert 1786, 1808
 Michaelis (pommersches Adelsgeschlecht), nobilitiert 1787
 Michaelis, nobilitiert in Preußen 1806
 Michaelis, nobilitiert in Preußen 1808
 Michaelis, ursprünglich schwedische Familie des russisch-polnischen Generals Eugeniusz de Henning-Michaelis (1863–1939)

Namensträger

A 
 Adolf Michaelis (1835–1910), deutscher Klassischer Archäologe
 Adolf von Michaelis (1837–1898), preußischer Generalleutnant
 Adolf Alfred Michaelis (1854–?), deutscher Musiker, Komponist
 Adolph Michaelis (1797–1863), deutscher Rechtswissenschaftler
 Alexander Michaelis, deutscher Werkstoffwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Andreas Michaelis (* 1959), deutscher Diplomat
 Anthony Michaelis (1916–2007), englischer Wissenschaftsjournalist und Herausgeber
 Antonia Michaelis (* 1979), deutsche Kinderbuchautorin
 Arthur Michaelis (1864–1946), deutscher Maler
 August Michaelis (1847–1916), deutscher Chemiker

B 
 Bernd Michaelis (1947–2013), deutscher Informatiker und Hochschullehrer 
 Bogislaus Philipp Michaelis (1606–1656), schwedisch-pommerscher Diplomat

C 

 Carsten Michaelis (* 1973), deutscher Politiker (CDU)

 Clemens Michaelis (1587–1630), Bürgermeister von Stettin

D 
 Daniel Michaelis (1621–1652), deutscher evangelischer Theologe
 Dario Michaelis (* 1927), italienischer Schauspieler
 Dietrich Michaelis, deutscher Diabetologe und Hochschullehrer 
 Dirk Michaelis (* 1961), deutscher Rocksänger

E 
 Edgar Michaelis (1890–1967), deutscher Psychiater
 Elke Michaelis (* 1947), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin 
 Ernst Heinrich Michaelis (1794–1873), preußischer Offizier und Ingenieurgeograph
 Eva Michaelis (* 1973), deutsche Synchronsprecherin
 Eva Michaelis-Stern (1904–1992), deutsch-israelische Sozialarbeiterin

F 
 Franz Ludwig Michaelis (1840–1919), Kaufmann und lateinamerikanischer Konsul „multiplex“ in Bremen

G 
 Gerd Michaelis (1933–2022), deutscher Musiker, siehe Gerd Michaelis Chor 
 Georg Michaelis (Eisenbahner) (1852–1912), deutscher Eisenbahnbeamter
 Georg Michaelis (1857–1936), deutscher Jurist und Politiker, Reichskanzler und preußischer Ministerpräsident 1917

 Gustavus Michaelis (1844–1925), deutsch-amerikanischer Chemiker und Pharmazeut

H 
 Hanny Michaelis (1922–2007), niederländische Dichterin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Hans-Thorald Michaelis (1925–2004), deutscher Historiker, Germanist und Genealoge
 Harald Michaelis, deutscher Planetenforscher
 Heinrich Michaelis (1627–1678), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Syndicus
 Henriette Michaelis (1849–??), deutsche Philologin, Romanistin und Lexikographin

 Hermann Michaelis (1839–1911), sächsischer Maschinenbauer, Chemnitzer Pionier im Dampfomnibus-Bau
 Hermann von Michaelis (1813–1890), preußischer Generalleutnant

 Holger Michaelis (* 1942), deutscher Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler
 Hubert von Michaelis (1858–1925), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

I 
 Ingeborg Michaelis-Grabowski (1921–1995), deutsche Malerin und Grafikerin

J 

 Jens Michaelis (* 1971), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Jochen Michaelis (* 1959), deutscher Volkswirt und Hochschullehrer

 Johannes Michaelis (Johann Michael; 1606–1667), deutscher Mediziner und Chemiker
 John H. Michaelis (1912–1985), US-amerikanischer Offizier, General der US Army
 Jörg Michaelis (* 1940), deutscher Statistiker und Hochschullehrer

K 
 Karin Michaëlis (1872–1950), dänische Schriftstellerin

 Klaus Michaelis (* 1944), deutscher Rechtswissenschaftler
 Knut Michaelis (* 1938), deutscher Maler und Grafiker
 Kord Michaelis (* 1966), deutscher Kantor und Kirchenmusikdirektor

L 
 Laurentius Michaelis († 1584), Jurist, Geograph und Historiker in der Herrschaft Jever
 Laurentius Michaelis (Bischof) Bischof in Växjö (Schweden)
 Leonor Michaelis (1875–1949), deutsch-amerikanischer Biochemiker und Mediziner
 Liane Michaelis (* 1953), deutsche Handballspielerin

M 
 Marc Michaelis (* 1995), deutscher Eishockeyspieler
 Martin Michaelis, deutscher Virologie und Hochschullehrer
 Melanie Michaelis (1882–1969), deutsche Violinistin

N 
 Nikolaus Michaelis (1645–1708), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Greifswald

O 
 Olaf Michaelis (* 1971), deutscher Bodybuilder und Kraftdreikämpfer

P

R 
 Rainer Michaelis (* 1952), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

 Robert Michaelis (1903–1973), deutscher Jurist und Richter

 Rudolf Michaelis (1902–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Ruth Michaelis (1909–1989), deutsche Musikerin, Sängerin (Alt) und Hochschullehrerin
 Ruth Michaelis-Jena (1905–1989), deutsch-britische Schriftstellerin und Übersetzerin

S 
 Salomo Michaelis (1769–1844), deutscher Romanist, früher Germanist und Journalist
 Simon Michaelis (* 1976, deutscher Rapper unter dem Künstlernamen Rhymin Simon)
 Sophus Michaëlis (1865–1932), dänischer Dichter
 Sven Michaelis (* 1981), deutscher Behindertensportler

T 
 Theodor Michaelis (1831–1887), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Thomasz Michaelis (* 1985), deutscher Rapper und Labelbetreiber, siehe Uzi (deutscher Rapper)
 Torsten Michaelis (* 1961), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

W 

 Wilhelm Michaelis (1896–1965), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 William Michaelis (1871–1948), deutscher Vizeadmiral
 Wolfgang Michaelis (* 1939), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Wolfgang Müller-Michaelis (* 1937), deutscher Kulturwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch 

 Michaelishaus (Göttingen), von der Universität Göttingen mitgenutzes Gebäude
 Michaeliskirche, dem Erzengel Michael geweihte Kirchen
 Michaelides
 Michaelsbruderschaft
 Michaeliskonvent, klösterliche Gemeinschaft in Lübeck
 Michaëlis
 Michaeliskirchweih, Volksfest in Fürth

Familienname
Personenname nach Erzengel Michael